Manuel Romero Arvizu (1919-2009), een Mexicaans prelaat
 Reginald Arvizu (1969), een Amerikaans basgitarist